Гру́ю ( від gruiu — «пагорб») — назва кількох населених пунктів у Румунії.
 Грую () — комуна в Румунії, у повіті Ілфов.
 Грую () — село в Румунії, у повіті Ілфов. Входить до складу комуни Грую.
 Грую () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Кетяска.
 Грую () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Нукшоара.
 Грую () — село в Румунії, у повіті Олт. Входить до складу комуни Феджецелу.
 Грую () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Стоєнешть.
 Грую () — село в Румунії, у повіті Келераш. Адміністративно підпорядковується місту Будешть.

Див. також 
 Грунь